Андреассон:

 Андреассон, Йоста (1894—1982) — шведско-американский скрипач.
 Андреассон, Рикард (род. 1979) — шведский лыжник, призёр этапа Кубка мира.